Příjmení Jacobsson má více nositelů:

 Jonas Jacobsson (* 1965), švédský tělesně postižený sportovní střelec
 Selma Jacobsson (1841–1899), švédská dvorní fotografka
 Ulla Jacobssonová (1929–1982), švédská herečka

 podobná příjmení
 Jakobson

Externí odkazy